Lega Nazionale A 2008-2009 – stagione del campionato svizzero di calcio femminile
Lega Nazionale A 2008-2009 – stagione del campionato svizzero di hockey su ghiaccio
Lega Nazionale A 2008-2009 – stagione del campionato svizzero di hockey su ghiaccio femminile